Plered kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plered, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Plered (distrikt i Indonesien, lat -6,64, long 107,40), Jawa Barat, 
 Kecamatan Plered (distrikt i Indonesien, lat -6,59, long 107,43), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar